Az IC a következő dolgokat jelentheti:

 InterCity - egy vonatkategória a vasúti személyszállításban
 Integrált áramkör
 IC (Index Catalogue) - mélyég-objektumokat tartalmazó csillagászati katalógus